O Folha Vitória é um portal de notícias do estado do Espírito Santo.Administrado pelo grupo de comunicação Rede Vitória, que, por sua vez, pertence ao conglomerado de empresas Grupo Buaiz, seu escopo engloba os seguintes editorias:

 Geral
 Entretenimento
 Economia
 Saúde
 Trabalho
 Polícia
 Política
 Esportes
 Games

Além disso, possui colunas direcionadas a assuntos específicos que interagem de maneira mais próxima com o público capixaba, alcançando grandes números de leitores diariamente.

Referências 

Jornais
Jornais do Espírito Santo (estado)
Mídia de Vitória (Espírito Santo)